

Mitologia grecka 
 Aglaia (Aglaea, , Aglaja) – w mitologii greckiej jedna z Charyt

Taksonomia 
 Aglaia – aglaja – rodzaj roślin z rodziny meliowatych
 aglaia – epitet gatunkowy, np. , , Nannophlebia aglaia, , Selysioneura aglaia

Zobacz też 
 Aglaja – strona ujednoznaczniająca
 Nastassja Aglaia Nakszynski (Nastassja Kinski) – niemiecka aktorka